

Patronyme 
 Alfred Thielmann (1892–1988), officier général allemand.
  (né en 1937), homme politique allemand, adhérent au FDP, ancien membre du Parlement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
  (1930–2012), juriste allemand, enseignant à l'Université libre de Berlin.
 Jan Thielmann (2002-), footballeur allemand 
 Johann von Thielmann (1765–1824), officier allemand, général des armées de Saxe (Électorat puis royaume) et du royaume de Prusse.
  (né en 1981), auteur, réalisateur et producteur de cinéma allemand.
 Klaus Thielmann (1933), ancien ministre de la santé de la RDA.
  (né en 1993), skieur sur herbe allemand.
 Max von Thielmann (1846–1929), homme d'État allemand.
  (né en 1965), conteur, parolier, chanteur et photographe allemand.
 Wilhelm Thielmann (1868–1924), peintre et dessinateur allemand.

Homonymie de patronyme germanique